Матачике има више значења:

 Матачике (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Матачике (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику